Redipuglia ima više značenja:
 Redipuglia, Gorizia
 Redipuglia, Venezia